Барклай — вариант передачи на русский язык фамилии Баркли ().

Люди 
 Клан Барклай — шотландский клан.
  — миллиардеры, инвестиционная программа которых предусматривала кардинальное изменение аграрной экономики острова Сарк, на котором до сих пор запрещён автотранспорт (кроме тракторов).

  (1476—1552) — английский поэт и прозаик.
 Барклай, Джон (род. 1986) — шотландский регбист.
 Барклай, Пэрис (род. 1956) — американский режиссёр и продюсер.
 Барклай, Родерик (1909—1996) — британский дипломат.
 Барклай, Стивен (род. 1972) — британский политик.
 Барклай, Уильям (1857—1917) — ирландско-английский футбольный тренер.
 Барклай, Эдди (1921—2005; наст. имя Эдуард Руо) — французский музыкальный продюсер.
 Барклай, Эмили (род. 1984) — британская актриса.

См. также 
 Баркла
 Барклай-де-Толли
 Баркли
 Беркли

Примечания